

Patronymes 
Bessonov (masculin ; ) ou Bessonova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Anna Bessonova (1984-), gymnaste ukrainienne
Vladimir Bessonov (1958-), footballeur ukrainien, père de la précédente

Patronyme russe